Борис Васильевич Зонов (а ― 1975) ― доктор географических наук, профессор, известный исследователь Восточной Сибири и северо-восточной Азии.

Биография 
Родился Борис Васильевич в Бодайбинской резиденции, которая обслуживала прииски Лено-Витимского золотоносного района, в дальнейшем преобразованная в Бодайбо в 1903 году. 

В 1919 году окончил металлургический факультет Петроградского политехнического института. 

Вернулся в Иркутск, после окончания института.

С 1919 по 1936 год работал инженером-гидрологом, прорабом, начальником отряда, начальником партии, заведующим изыскательским отрядом, начальником всей экспедиции в Лено-Байкальском округе водных путей. Совершал исследовательские экспедиции в северной части Якутии. В 1931 во главе отряда произвел съемку хребта Улахан-Чистай, (длина 250 км), определив в нем вершины высотой более 2000 м. За Полярным кругом, у 148° в. д., на месте водораздельного хребта, показанного на старых картах, обнаружил низменность (Ожогинский дол) и верно проследил все течение реки Ожогиной, (длина 513 км). Маршруты по нескольким притокам Колымы и Индигирки позволили Борису Васильевичу нанести контуры самой восточной цепи хребта Черского, названной им Момским хребтом (длина 470 км). Обширный регион труднодоступной Северо-Восточной Сибири был охвачен комплексными географическими, гидрографическими, гидрологическими изысканиями. С 1926 по 1932 год был участником экспедиций по исследованию рек Чоны,  Верхнего Вилюя, Омолона, Олексы, Алдана, Колымы, Лены, Ангары, Селенги и прочих. По результатам экспедиций было написано несколько крупных монографий.

С 1936 года Борис Васильевич являлся научным сотрудником Биолого-географического научно-исследовательского института при Иркутском государственном университете. Организовывал экспедиции по обследованию и транспортной оценке водных объектов Крайнего Севера, Якутии, Забайкалья, Прибайкалья. В 1938 году стал преподавателем. В университете была создана целая школа географов-гидрологов, выполнено несколько кандидатских диссертаций под руководством Бориса Васильевича. В 1941 году защитил кандидатскую диссертацию «Наледи и полыньи на реках Янско-Колымской горной страны». Данная работа коренным образом изменила подход к изучению столь грозного препятствия в инженерном строительстве и хозяйственном освоении рек Восточной Сибири.

В 1949 году Борис Васильевич стал первым деканом географического факультета, проработал в данной должности до 1954 года. С 1954 по 1960 год возглавлял кафедру физической географии.

Борис Васильевич Зонов являлся известным знатоком и исследователем Сибири, что способствовало наименованию перевала в Юкагирском плоскогорье в честь него – «Перевал Бориса». В наследии ученого – ряд фундаментальных исследований по разным направлениям физической географии, гидрологии и климатологии.

Библиография

Основные труды 

 Краткие сведения о работах по исследованию реки Вилюй в 1926 г. // Очерки по изучению Якутского края. – Иркутск, 1927. – С. 47-63. – Соавт.: В. Д. Бусик.
 Описание бассейна реки Омолона. – Иркутск : Тип. изд-ва «Власть труда», 1931. – 162 с. – (Материалы партии по исследованию р. Колымы ; вып. 4).
 Описание рек и маршрутов // Атлас притоков р. Колымы : текст и планы / сост. И. Ф. Молодых. – Иркутск, 1932. – С. 7-34. – (Материалы партии по исследованию р. Колымы ; вып. 2).
 Индигирская экспедиция : предварит. отчет. – М. ; Иркутск : ОГИЗ, 1933. – 7, 127, 13 с. – Соавт.: И. И. Агафонов, В. А. Кротов, П. Е. Утенко.
 К кадастровому описанию рек Колымско-Индигирского района // Материалы по исследованию рек Колымы и Индигирки. – М. : Иркутск, 1934. – Вып. 8. – С. 10-142.
 Наледи и полыньи на реках Янско-Колымской горной страны : дис. ... канд. геогр. наук. – Иркутск, 1941. – 104 л.
 Особенности зимнего режима рек северо-востока азиатской части СССР // Научная конференция по изучению и освоению производительных сил Сибири. – Томск, 1942. – Т. 3. – С. 108-110.
 Эволюция береговой линии Байкала в районе дельты р. Голоустной // Тр. / Вост.-Сиб. гос. ун-т. – Иркутск, 1942. – Т. 2, вып. 2 : Геология. Почвоведение. География. – C. 49-61.
 Наледи и полыньи на реках Янско-Колымской горной страны // Тр. / Ин-т мерзлотоведения им. Обручева Акад. наук СССР. – М., 1944. – Т. 4. – С. 33-92.
 Водные пути. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во, 1949. – 24 с. – (Очерки природы и хозяйства Иркутской области).
 Опыт выделения озерных районов на территории Восточной Сибири / Б. В. Зонов // Тр. Сер. геол. / Иркут. гос. ун-т. – 1950. – Т. 3, вып. 3. – С. 73-83.
 Физико-географическое описание: Рельеф. Климат. Гидрография. Почвы и растительность // Геология СССР : монография / гл. ред. П. Я. Антропов. – М., 1962. – Т. 17 : Иркутская область, ч. 1 : Геологическое описание,гл. 2. – С. 16-30.
 Гидрология рек бассейна Братского водохранилища. – М. : Наука, 1966. – 168 с. – Соавт.: М. Ф. Шульгин.
 Пояса континентальности климата на территории юга Средней Сибири // Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР. – 1966. – Т. 65. – С. 65-72.
 Вклад в географию, внесенный советскими экспедиционными исследованиями на северо-востоке СССР // Материалы по истории геолого-географических наук : Междунар. конгресс по истории науки. Москва, 18-24 авг. 1971 г. – М., 1971. – С. 13-14.

Публикации о Б. В. Зонове 
 Александрович К. Исследователь родного края / К. Александрович // За науч. кадры. – 1953. – 19 февр. О Борисе Васильевиче Зонове.
 
 Бояркин В. М. Зонов Борис Васильевич / В. М. Бояркин // Приангарье от "А" до "Я" : справ.-библиогр. ежегодник, 2005. – Иркутск, 2005. – С. 19-20.

Примечания 

Географы России
Родившиеся в Иркутске
Выпускники Иркутского государственного университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)